Jerzy Brudny (1863-1940) – polski poeta
 Stanisław Brudny (ur. 1930) – polski aktor